Visjera (Kama), een zijrivier van de Kama in Rusland
Visjera (Maly Volchovets), een zijrivier van de Maly Volchovets in Rusland
Visjera (Vytsjegda), een zijrivier van de Vytsjegda in Rusland
Bolsjaja Visjera, een plaats in de Russische oblast Novgorod
Malaja Visjera, een plaats in de Russische oblast Novgorod